Оле́г Алекса́ндрович Ма́рков:
 Марков, Олег Александрович (род. 1953) — российский государственный деятель, помощник президента Российской Федерации.
 Марков, Олег Александрович (род. 1980) — российский артист балета, солист Театра Бориса Эйфмана.